Клочко — українське прізвище. Відомі носії:
Чоловіки
 Клочко Андрій Андрійович (1981) — український політик та громадський діяч, народний депутат України ІХ скликання
 Клочко Андрій Вікторович (1982—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Клочко Андрій Олександрович (1983) — український політик, колаборант з Росією, очільник окупаційної «адміністрації» Генічеська (2022).
 Клочко Андрій Петрович (1897 — ?) — підпоручик Армії УНР.
 Клочко Арсеній Парфентійович (1885—1937) — педагог, директор Одеського інституту професійної освіти.
 Клочко Валентин Феодосійович (1914—1972) — комсомольський і партійний діяч, дипломат, історик, секретар ЦК ЛКСМУ.
 Клочко Віктор Іванович (1948) — український історик, археолог, доктор історичних наук.
 Клочко Віталій Іванович (1937) — український математик, педагог, доктор педагогічних наук, професор
 Клочко Володимир Юрійович (1889—1918) — український більшовик.
 Клочко Микола Антонович (1907—1981)  — Герой Радянського Союзу.
 Клочко Микола Олексійович (1978) — голова Сумської обласної державної адміністрації (з 26 грудня 2014).
 Клочко Микола Павлович (* 1934) — український поет і прозаїк, колишній політв'язень.
 Клочко Петро Сергійович (1894—1937) — голова Харківської міської ради. Кандидат у члени ЦК КП(б)У в листопаді 1927 — червні 1930 р. і травні — вересні 1937 р.
 Клочко Роман Вікторович (1983) — український перекладач, музейник і дослідник історії.
 Клочко Сергій Володимирович (1958) — український політик.
Жінки
 Клочко Вікторія Олександрівна ( 2 вересня 1992) — українська легкоатлетка.
 Клочко Діана Георгіївна (* 1963) — мистецтвознавиця, кураторка виставок, редакторка, перекладачка.
 Клочко Любов Іванівна (* 1959) — радянська і українська спортсменка-легкоатлетка. Спеціалізувалася в бігу на довгі дистанції. Майстер спорту СРСР міжнародного класу.
 Клочко Марія Олександрівна ( 1949) — народний депутат України 3 скликання.

Див. також 
 Клочков
Українські прізвища